Rohnen steht für:
 ein Gemüse, Rote Bete

Rohnen heißen:
 Rohnen (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg